Wimbledon-mesterskaberne 2016 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner i perioden 27. juni - 10. juli 2016 i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien. Det var den 130. udgave af mesterskabet og den tredje grand slam-turnering i 2016. Kvalifikationen spilledes den 20. - 24. juni 2016 på Bank of England Sports Centre i Roehampton.

Den første uge af mesterskaberne var præget af lange perioder med regnvejr, hvorfor arrangørerne kom så langt bagud med at få afviklet kampene i de første runder, at det blev besluttet også at afvikle kampe på den midterste søndag, hvor turneringen ellers traditionelt holder hviledag. Det var kun fjerde gang i mesterskabernes historie, at der blev spillet på den midsterste søndag. De tre foregående gange havde været i 1991, 1997 og 2004.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Andy Murray, som i finalen besejrede Milos Raonic med 6−4, 7−6, 7−6, og som dermed vandt sin anden Wimbledon-titel i herresingle og tredje grand slam-titel i karrieren. Damesingletitlen gik til Serena Williams, som i finalen besejrede Angelique Kerber med 7−5, 6−3, og som dermed tangerede Steffi Grafs rekord på 22 grand slam-titler i damesingle i den åbne æra. Williams var forsvarende Wimbledon-mester og vandt sin syvende Wimbledon-titel i damesingle i sin niende finale, hvor hun endvidere opnåede revanche for nederlaget til netop Kerber i Australian Open-finalen tidligere på året.

I herredoubleturneringen var finalen et rent fransk opgør, hvor Pierre-Hugues Herbert og Nicolas Mahut besejrede Julien Benneteau og Édouard Roger-Vasselin med 6−4, 7−6, 6−3 og dermed vandt deres anden grand slam-titel i herredouble. Damedoublemesterskabet blev vundet af Serena og Venus Williams, som i finalen besejrede Tímea Babos og Jaroslava Sjvedova med 6−3, 6−4, og dermed vandt Williams-søstrene deres sjette Wimbledon-mesterskab i damedouble og 14. grand slam-titel i damedouble i alt – men den første siden Wimbledon 2012.

Sidst men ikke mindst blev Wimbledon-mesterskabet i mixed double vundet af Henri Kontinen og Heather Watson efter finalesejr over Robert Farah og Anna-Lena Grönefeld med 7−6, 6−4. Kontinen og Watson spillede deres første turnering nogensinde som makkere, og for begge spillere var sejren deres første grand slam-titel. Kontinen blev endvidere den første finske vinder af en grand slam-turnering på seniorniveau i tennishistorien, og Watson blev den første kvindelige britiske vinder af en Wimbledon-titel siden 1987.

Siden det forrige mesterskab var stævnet blevet udvidet med en herresingle- og en damesingle-række i kørestolstennis.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 2016 androg £ 28.100.000, hvilket var en stigning på 5 % i forhold til året før. I mesterskabsrækkerne var pengepræmierne fordelt som vist nedenfor.

Pengepræmierne i opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner, tre rækker med otte par i hver række, androg Britisk pund 411.000, hvilket var en stigning på 4,6 % i forhold til 2015. I rækkerne for kørestolstennis androg pengepræmierne £ 200.000, hvilket var en stigning på 212,5 % i forhold til 2015, primært fordi mesterskabet var blevet udvidet med turneringer i herresingle og damesingle.

Derudover var der afsat £ 975.000 per diem-udbetalinger.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Legender 

Finalerne i invitationsturneringen for tidligere topspillere, "legender", fik følgende resultater..

Eksterne henvisninger 

 Wimbledon

Noter 

 
WTA Tour 2016
ATP World Tour 2016